Friedrichstein ist der Name von Ortschaften:

 Friedrichstein (Zierenberg), Weiler von Zierenberg am Hohen Dörnberg, Landkreis Kassel, Hessen, Deutschland
 Friedrichstein, bis 1937 Hussinetz, Kreis Strehlen, Niederschlesien, seit 1945: Gęsiniec im Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Friedrichstein, Kreis Schneidemühl, Pommern, seit 1945: Leszków bei Piła, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Friedrichstein, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, seit 1946: Kamenka (Kaliningrad, Gurjewsk) im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Friedrichstein ist der Name von Gebäuden:
 Burg Friedrichstein als Vorgänger von Schloss Oppurg in Oppurg, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Burg Friedrichstein (Slowenien) (Grad Fridrihštajn), im Friedrichsteiner Wald, bei Dolga vas, Kočevje, Südostslowenien, Slowenien
 Gut Friedrichstein in Mülldorf, Gut in Sankt Augustin, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Friedrichstein (Bad Wildungen), Schloss in Altwildungen (Bad Wildungen), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Schloss Friedrichstein (Neuwied), ehemaliges Schloss in Neuwied, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Schloss Friedrichstein (Ostpreußen), ehemaliges Schloss in Kamenka, Oblast Kaliningrad (Gebiet Königsberg; ehemaliges Preußen), Russland

Friedrichstein ist außerdem der Name von
 Friedrichstein (Goschen), Steinmonument in Goschen, Stadt Lieberose, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Siehe auch:
 Friedrichsteiner Wald